Гараджалар ( — Караджалари, ) — посёлок в Гардабанском муниципалитете Грузии. Расположен на юго-востоке страны. Посёлок находится в 4-6 км от столицы страны Тбилиси и в 35 км от границы с Азербайджаном.

Население 

99 % жителей посёлка составляют азербайджанцы

Экономика 

Население в основном занимается земледелием и торговлей.

Образования 

В Гараджаларе находится одна средняя школа, в которой два сектора: грузинский и азербайджанский.

Религиозный состав 

Население села - мусульмане. В селе  расположена мечеть.

Примечания 

Населённые пункты Гардабанского муниципалитета